ZIF kan syfta på:

 ZIF – en typ av sockel för integrerade kretsar, se Zero Insertion Force